Il doppio del torneo di tennis ATP Nizza 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jan Gunnarsson e Michael Mortensen che hanno battuto in finale Hans Gildemeister e Andrés Gómez 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Hans Simonsson /  Stefan Simonsson (quarti di finale)
 Chuck Willenborg /  Van Winitsky (quarti di finale)

 Claudio Panatta /  Pavel Složil (semifinali)
 Henri Leconte /  Yannick Noah (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Nizza 1984